Дрюзена́йм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Бишвиллер. До марта 2015 года коммуна в составе кантона Бишвиллер административно входила в округ Агно.

Площадь коммуны — 15,73 км², население — 5046 человек (2006) с тенденцией к росту: 5090 человек (2013), плотность населения — 323,6 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 5088 человек, в 2012 году — 5089 человек, а в 2013-м — 5090 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 3340 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 2541 были экономически активными, 799 — неактивными (показатель активности 76,1 %, в 1999 году — 73,1 %). Из 2541 активных трудоспособных жителей работали 2343 человека (1258 мужчин и 1085 женщин), 198 числились безработными (90 мужчин и 108 женщин). Среди 799 трудоспособных неактивных граждан 264 были учениками либо студентами, 281 — пенсионерами, а ещё 254 — были неактивны в силу других причин.

Примечания

Ссылки